Три корабля и береговая база Королевского флота носили название HMS Quebec, в честь канадского города Квебек:

Корабли
 HMS Quebec — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1760; взорвался в бою с французами в 1779.
 HMS Quebec — шхуна; закуплена в 1775; разбилась в тот же год.
 HMS Quebec — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1781; разобран в 1816.

Береговая база
 HMS Quebec — объединенный учебный центр в Инверари, Шотландия, с 1940 по 1946.
 HMS Quebec II — штаб командующего Северного патруля с 1941 по 1942.

См. также 
 HMS Deer Sound — бывший HMS Quebec, бывший HMS Port Quebec, исходно теплоход Port Quebec
 HMCS Quebec
 HMCS Ville de Quebec